Noja peut faire référence à :

Nom commun 
 noja, nom commun croate, génitif de noj qui signifie « autruche ».

Toponyme 

 Noja, ville espagnole située dans la  et la communauté autonome de Cantabrie.
 , île d'Indonésie située dans la province de Kepulauan Riau.

Patronyme 

 José Noja (1938-), peintre et sculpteur espagnol ;
 Lisa Noja (1974-), femme politique italienne ;
  (1968-), danseuse de ballet roumaine ;
  (1931-2008), arabisant italien de lointaine ascendance espagnole.

Musique 
  (« Tactique de l’autruche »), album du groupe croate de rock , sorti en 2012.